Slovo Egmont má několik významů:

 Egmont (Beethoven) – předehra a scénická hudba, kterou napsal Ludwig van Beethoven
 Egmont (Goethe) – divadelní hra, kterou napsal Johann Wolfgang von Goethe
 Egmont (nakladatelství) – české nakladatelství
 Egmont (národní park) – stratovulkán na Novém Zélandu
 Egmont (ostrov) – jeden z ostrovů Britského indickooceánského území
 Lamoraal Egmont (1522–1568) – španělský generál a flanderský státník